Де

 Д — літера слов'янських алфавітів;
 де — термін з гри го;
 де (德, «сила») — ключове поняття в китайській філософії;
 де — частка, що використовується у власних назвах  (фамільний предикат).

Див. також
 Де Олександр